Jeudy ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Jeudy-Dugour (1766–1840), französischer Verlagsbuchhändler und Schriftsteller
 Jerry Jeudy (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sherly Jeudy (* 1998), haitianische Fußballspielerin